Liste des députés de la province de Huelva, en Andalousie. Cette province espagnole est représentée au Congrès des députés par cinq députés.

Législature 2008-2012 

Liste en rapport avec l'Andalousie
Liste deputes Huelva
Huelva